

Musica 
 Redbone – gruppo musicale nativo americano
 Redbone– album dell'omonimo gruppo musicale del 1970
 Redbone– singolo di Childish Gambino del 2016

Persone 
 Leon Redbone – cantautore statunitense